Eastlake kan syfta på:

 Charles Lock Eastlake
 Eastlake, Michigan
 Eastlake, Ohio